Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 16 по 19 апреля 2015 года в городе Хернёсанд.

В чемпионате приняло участие 27 команд.

Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира среди смешанных команд, который состоялся в сентябре 2015 в городе Берн (Швейцария).

Чемпионом стала команда Sundbyberg CK ParochFlyg (Сундбюберг; скип Расмус Врано); команда кёрлинг-клуба Sundbyberg CK выиграла чемпионат во 2-й раз в своей истории, Расмус Врано — в 1-й раз. Серебряные медали завоевала команда Härnösands CK Prytz (Хернёсанд; скип Андреас Прюц). Бронзовыми призёрами стала команда Östersunds CK Hallström/Bitén (Эстерсунд; скип Рикард Хальстрём).

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 6 групп по 4 команды в каждой (A, B, C, D, E, F; в группах A, D, F — по 5 команд) участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах 1-е 
и 2-е места, и четыре лучших команды из занявших 3-е места проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд 

(источник: ; в источнике «Cuponline» составы команд не указаны, поэтому даются составы только 8 команд, указанные в источнике «RESULTAT 2014—2015»; скипы выделены полужирным шрифтом; при неясности в позициях кёрлингистов состав даётся в порядке, указанном в источнике)

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф

Группа C 

 Проходят в плей-офф

Группа D 

 Проходят в плей-офф

Группа E 

 Проходят в плей-офф

Группа F 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015

2015
Спорт в Швеции в 2015 году
Апрель 2015 года
Спортивные соревнования в Хернёсанде